Adeler ist der Name folgender Personen:

 Christian Lente Freyherr von Adeler (1784–1844), Jurist und Amtmann
 Cort Adeler (1622–1675), Admiral

Siehe auch:
 Adelaar